Obszary chronionego krajobrazu w Polsce:
 Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu – w województwie lubelskim, w powiatach bialskim i włodawskim
 Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu – w województwie lubelskim, w powiecie hrubieszowskim
 Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu – w województwie mazowieckim, w powiatach sokołowskim, siedleckim i łosickim

Strony ujednoznaczniające